

Église Saint-Joseph peut faire référence à :

Église Saint-Joseph, à Coblence ;
 Église Saint-Joseph, à Mayence ;
 Église Saint-Joseph, à Munich ;
 Église Saint-Joseph, à Baden-Baden ;

Église Saint-Joseph, à Anderlecht ;
 Église Saint-Joseph, à Bruxelles-ville ;
 Église Saint-Joseph, à Evere ;
 Église Saint-Joseph, à Namur ;
 Ėglise Saint-Joseph à Ohain ;
 Église Saint-Joseph, à Waterloo ;

Église Saint-Joseph, à Pale ;
 Église Saint-Joseph, à Sarajevo ;

Église Saint-Joseph, à Tusket ;
 Église Saint-Joseph, aux Mines, en Acadie, aujourd'hui la Nouvelle-Écosse ;
 Église Saint-Joseph, à Lévis ;
 Église Saint-Joseph à Chambly ;

Église Saint-Joseph-Travailleur à Macao ; 
 Église Saint-Joseph de Wangfujing, à Pékin ;
 Église Saint-Joseph, à Shanghai ;

Église Saint-Joseph, à Détroit ;
 Église Saint-Joseph, à Greenwich Village (New York) ;
 Église Saint-Joseph, à Washington.

Église de San José y Espíritu Santo, à Cordoue.

Église Saint-Joseph, à Audierne ;
 Église Saint-Joseph-Ouvrier d'Aurillac, à Aurillac ;
 Église Saint-Joseph-travailleur, à Avignon ;
 Église Saint-Joseph du Tremblay à Champigny-sur-Marne ;
 Église Saint-Joseph, à Clermont-Ferrand ;
 Église Saint-Joseph-ouvrier de Creil, à Creil ;
 Basilique Saint-Joseph, à Grenoble ;
 Église Saint-Joseph, au Havre ;
 Église Saint-Joseph, à Iracoubo, en Guyane ;
 Église Saint-Joseph à Mala'efo'ou, à Wallis-et-Futuna ;
 Église Saint-Joseph Intra Muros, à Marseille  ;
 Église Saint-Joseph, à Montigny-lès-Cormeilles ;
 Église Saint-Joseph, à Montigny-lès-Metz ; 
 Église Saint-Joseph, à Nancy ;
 Église Saint-Joseph-artisan, à Paris ;
 Église Saint-Joseph-des-Carmes, à Paris ;
 Église Saint-Joseph-des-Épinettes, à Paris ;
 Église Saint-Joseph-des-Nations, à Paris ;
 Église Saint-Joseph, à Roubaix ;
 Église Saint-Joseph, à Saint-Georges-des-Gardes, détruite en 2006 ;
 Église Saint-Joseph, au Tholy ;
 Église Saint-Joseph, à Vieux-Habitants, en Guadeloupe ;

Église Saint-Joseph à Jakarta ;

Église Saint-Joseph, à Nazareth ;

Église Saint-Joseph, à Alba. 
 Église Saint-Joseph, à Alexandrie. 
 Église Saint-Joseph, à Arezzo. 
 Église Saint-Joseph, à Asti. 
 Église Saint-Joseph, à Brescia. 
 Église Saint-Joseph, à Caserte. 
 Église Saint-Joseph, à Florence. 
 Église Saint-Joseph, à Foggia. 
 Église Saint-Joseph, à Grosseto. 
 Église Saint-Joseph, à Legnano. 
 Église Saint-Joseph, à Livourne. 
 Église Saint-Joseph, à Lucques. 
 Église Saint-Joseph, à Milan. 
 Église Saint-Joseph, à Monza. 
 Église Saint-Joseph, à Naples. 
 Église Saint-Joseph, à Palmi. 
 Église Saint-Joseph, à Parme. 
 Église Saint-Joseph, à Pise. 
 Église Saint-Joseph, à Raguse. 
 Église Saint-Joseph dei Falegnami, à Rome. 
 Église Saint-Joseph de Cluny, à Rome. 
 Église Saint-Joseph, à Sassari. 
 Église Saint-Joseph, à Savone. 
 Église Saint-Joseph, à Sienne. 
 Église Saint-Joseph, à Viareggio.

Église Saint-Joseph, à Riga ;

Église Saint-Joseph, à Esch-sur-Alzette ;

Église Saint-Joseph-Artisan de Birkirkara ;

Église Saint-Joseph, à Rabat ;

Église Saint-Joseph à Cracovie ;
 Église Saint-Joseph de Cracovie Podgórze à Cracovie ;
 Église Saint-Joseph à Międzygórze (Basse-Silésie) ;

Église Saint-Joseph à Tioumen ;

Église Saint-Joseph de Cerevic, en Voïvodine ;

Église Saint-Joseph à Celje ;

Église Saint-Joseph à Genève ;

Église Saint-Joseph d'Ayutthaya.

Église Saint-Joseph à Hô-Chi-Minh-Ville.

Voir aussi 
 
 
 
 

Liste d'églises